Napoleonův dub je označení používané pro několik památných stromů, v jejichž blízkosti (podle pověsti nebo historických záznamů) tábořil nebo bojoval Napoleon Bonaparte:
 Napoleonův dub (Dobrkovská Lhotka) – okres České Budějovice
 Napoleonův dub (Suchohrdly) – okres Znojmo